Муниципальное образование «Новосельское» — упразднённое муниципальное образование в составе Киреевского района Тульской области России.

Административный центр — село Новое Село.

Законом Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1920-ЗТО, муниципальные образования рабочий посёлок Шварцевский и Новосельское преобразованы, путём объединения, в муниципальное образование Шварцевское.

Населенные пункты 
В состав сельского поселения входят:
 сёла: Новое Село, Куракино, Кошино, Новоселебное.
 посёлки: Красная Звезда, Болоховский, Бурильщиков.
 деревни: Красная, Победа, Горки-Дубрава, Богдановка, Александровка, Дубовка, Берёзовка, Михайловка, Моховое, Липня, Нижнее Петрово, Слободка, Стублёнка, Савинка, Рассошки, Фёдоровка.
 станция: Присады.
 железнодорожная станция: Оболенское.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тульской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году
Упразднённые муниципальные образования Киреевского района